Duchowni prawosławni:
 Wassian (Piatnicki) 
 Wassian – biskup kazański
 Wassian I – biskup turowski
 Wassian II – biskup turowski
 Wassian III – biskup turowski